Джордж Эрнест Барнетт (; 19  февраля 1873,  , США – 17 июня 1938,   США) – американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, президент Американской экономической ассоциации в 1932 году.

Биография 
Джордж  родился 19  февраля 1873 года в  в семье Эдуарда и Элизабет (Мередит) Барнетт.  

В 1891 году получил степень бакалавра искусств в , а в 1902 году степень доктора по философии в университете Джонса Хопкинса.

Преподавательскую деятельность начал с 1901 года в качестве преподавателя, затем в качестве ассистента  профессора, ассоциированного профессора политэкономии до 1911 года, а с 1911 года в качестве полного профессора на кафедре статистки в университете Джонса Хопкинса.

В 1909 году работал в исследовательской группе Национальной денежной комиссии, а в 1913 году возглавлял исследовательскую группу . Он входил в состав консультативного комитета переписи населения США. В 1937 году он был выбран  расследовать трудовые суды в Австралии. 
Барнетт был членом, а затем президентом Американской экономической ассоциации в 1932 году, членом , членом .

Библиография 
 Barnett G.E. Studies in state taxation with particular reference to the southern states, by graduates and students of the Johns Hopkins university - Baltimore: The Johns Hopkins press, 1900
 Barnett G.E. State banking in the United States since the passage of the national bank act - Baltimore: The Johns Hopkins press, 1902
 Barnett G.E. Social and industrial history - Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press, 1904
 Barnett G.E. Studies in American trade unionism - New York: H. Holt & Co., 1906
 Barnett G.E.  A trial bibliography of American trade-union publications - Baltimore: The Johns Hopkins press, 1907
 Barnett G.E. The printers; a study in American trade unionism - Cambridge, Mass.: American Economic Association, 1909
 Barnett G.E. State banks and trust companies since the passage of the National-bank act - Washington : Govt. print. off., 1911
 Barnett G.E.  Mediation, investigation and arbitration in industrial disputes - New York: D. Appleton and company, 1916.

Примечания 

Выпускники Колледжа Рэндолфа-Мэйкона